Forges (België), een plaatsje in de Belgische gemeente Chimay

Forges (Charente-Maritime)
Forges (Maine-et-Loire)
Forges (Orne)
Forges (Seine-et-Marne)
Forgès,  Corrèze
ook:
Forges-la-Forêt, Ille-et-Vilaine
Forges-les-Bains, Essonne
Forges-les-Eaux, Seine-Maritime
Forges-sur-Meuse, Meuse
gemeenten en plaatsen met de naam Les Forges

Zie ook
 Forges is het Franse woord voor smederij, en komt als dusdanig veelvuldig voor in de industrie of fabrieksnamen.